Un Luneto, palabra proveniente del Latín lucere (claridad), puede tener diferentes significados:

 Se puede denominar así a un relieve o pintura que tenga la forma de media luna.

 En arquitectura, se habla de Luneto  y algunas veces luneta, a una bóveda secundaria en forma de media luna que se utiliza para dar luz a la bóveda principal.

 También se usa para designar al hueco curvado formado por la intersección de dos bóvedas o se habla de bóveda de lunetos para indicar la intersección de dos bóvedas de cañón de distinta altura.

Referencias